Mena kan syfta på:

 Mena (djur) – ett släkte av havsanemoner inom familjen Halcampidae
 Mena (krater) – en krater på Mars, se Lista över kratrar på Mars: M-Z
 MENA – ett område engelska: Middle East and North Africa

Geografi

Etiopien 
1 Wabē Mena Shet' (vattendrag i Etiopien), Oromia,

Marshallöarna 
2 Menge (ö), Jaluit,

Mexiko 
3 Mena, Mexiko, Oaxaca, Asunción Ixtaltepec,

Ukraina 
4 Mena, Ukraina, stad, Tjernihiv Oblast,

USA 
5 Mena, Arkansas, countyhuvudort, Polk County,